Comino peut désigner :

Toponyme 

 Comino, une île de Malte baignée par la mer Méditerranée ;
 le bivouac Comino, un refuge-bivouac non gardé du versant italien du massif du Mont-Blanc ;
 la vallée de Comino, une vallée d'Italie située dans les Apennins, dans la province de Frosinone ;

Patronyme 

 Demetrius Comino (1902-1988), un entrepreneur, ingénieur, inventeur et philanthrope australien d'origine grecque ;
 Domenico Comino, un homme politique italien ;

Divers 
 la fondation Comino, une œuvre de charité basée au Royaume-Uni et fondée en 1971 par Demetrius Comino et sa fille Anna ;
 le comino, un autre nom du cumin, une épice.